Лариса Савченко і Мередіт Макґрат були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Савченко, яка виступала в парі з Геленою Суковою.

Савченко і Сукова програли в півфіналі парі Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс.

Крісті Богерт і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі Аппельманс і Ореманс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі чотири сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

 Лариса Савченко /  Гелена Сукова (півфінал)
 Крісті Богерт /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Елс Калленс /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Sparkassen Cup Doubles Draw 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1996